Степанівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Степанівська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Степанівська волость — Сумського повіту Харківської губернії;
 Степанівська волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії.